

Događaji

Rođenja

Smrti  
Britanik, Neronov brat.

Vanjske poveznice 

als:50er#55